Paul Rose peut désigner :
 Paul Rose (1917-1945), résistant belge ;
 Paul Rose (1943-2013), membre du Front de libération du Québec.